Call to Arms – album C4
 Call to Arms – album Saxon
 Call to Arms – gra komputerowa wyprodukowana przez Digitalmindsoft